gmina Rudno – dawna gmina,  woj. gdańskie, z siedzibą w Rudnie
 gmina Rudno – dawna gmina, woj. lubelskie, z siedzibą w Rudnie
 gmina Rudno – dawna gmina wiejska, powiat miński, gubernia warszawska, z siedzibą w Rudnie